Лухэ́ — китайский топоним:
 Лухэ (Нанкин) (六合) — район городского подчинения города субпровинциального значения Нанкин провинции Цзянсу
 Лухэ (Шаньвэй) (陆河) — уезд городского округа Шаньвэй провинции Гуандун